Зенджан:

 Зенджан — город в Иране
 Зенджан — одна из провинций (останов) Ирана
 Зенджан — шахрестан в составе одноимённой иранской провинции
 Зенджан — альтернативное названия города Сенджан